Zach ist ein Einschlagkrater im stark von Kratern zernarbten Südsektor des Erdmondes. Er liegt zwischen dem Krater Lilius im Norden und den Kratern Pentland im Südosten und Curtius im Süden. Durch die optische Verzerrung wirkt er von der Erde aus langgezogen.

Die Innenwände von Zach sind deutlich terrassiert, während Teile seiner Außenwände von kleineren Kratern zerkerbt sind. Im Nordosten, Südwesten und in Teilen des Südrandes schließen sich benachbarte Krater an. Sein nordwestlicher Rand wird von einem Kraterpaar überlappt. Der Kraterboden ist relativ eben und weist nur wenige kleine Einschläge auf. Von der Mitte aus leicht nach Norden versetzt erhebt sich ein Doppelgipfel.

Weblinks 
 
 Krater Zach im „Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon“

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)